Triboulet était le bouffon du roi René d’Anjou. 
 Triboulet (1498-1536) était un bouffon de la cour de France.
 Raymond Triboulet (1906-2006) était un homme politique français.
 Albert Triboulet était professeur à Romans-sur-Isère, résistant durant la Seconde Guerre mondiale.
 Marcel Triboulet (1890-1939) était un footballeur international français.
Vinni Triboulet est un footballeur camerounais évoluant à l'Association sportive Nancy-Lorraine
 Triboulet, un outil utilisé en bijouterie.
 Le Triboulet, journal satirique français.

Homonymie de patronyme